Сан-Боже́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південь від Парижа, 90 км на південний схід від Орлеана, 36 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 189 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 420,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сан-Боже на сайті французького Національного інституту географії
 Сан-Боже на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сан-Боже на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сан-Боже на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сан-Боже на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер